Pérignac (Charente-Maritime)
 Pérignac (Charente)